La Maladière steht für:
 das Stade de la Maladière, ein Fußballstadion in Neuenburg in der Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bellegarde-sur-Valserine im Département Ain in Frankreich